Tupá steht für:
 Tupá, Ort im Okres Levice, Nitriansky kraj, Slowakei

Tupã steht für:
 Tupã, Universitätsstadt im Südwesten des brasilianischen Bundesstaates São Paulo

Tupa steht für:
 Tupa (Fluss) (ukrainisch Тупа), ein Nebenfluss des Seret in der Westukraine

Tupa ist der Familienname folgender Personen:
 Ngai Tupa (* 1936), Politikerin der Cookinseln, Parlamentsmitglied
 Tom Tupa (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler

TUPA steht für:
 Auguste George Airport (ICAO-Code) auf der Insel Anegada, Britische Jungferninseln

Abkürzung